Гудланд има више значења:
 Гудланд (Флорида)
 Гудланд (Индијана)
 Гудланд (Канзас)